Universidad del Mar puede referirse a:

 Universidad del Mar, institución educativa y de investigación del estado de Oaxaca, México; 
 Universidad del Mar, universidad privada chilena; o
 Universidad Internacional del Mar, también denominada informalmente Universidad del Mar, una serie de cursos y conferencias estivales organizados anualmente por la Universidad de Murcia, España.